La  du championnat d'Angleterre de football 2006-2007 est la quinzième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.

Elle est remportée par Manchester United. Le club mancunien finit six points devant le tenant du titre Chelsea FC et, vingt-et-un sur Liverpool FC. C'est le seizième titre des « Red Devils » en championnat d'Angleterre, le neuvième en quinze éditions de la Premier League.

Manchester United et Chelsea FC se qualifient pour les phases de poules de la Ligue des champions, Liverpool FC et Arsenal FC se qualifient pour le troisième tour qualificatif de cette compétition. Tottenham Hotspur, Everton FC et Bolton Wanderers se qualifient pour la Coupe UEFA. Blackburn Rovers dispute la Coupe Intertoto.

Le système de promotion/relégation ne change pas : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les trois derniers de première division et les deux premiers de deuxième division, poule de play-off pour les deuxième à sixième de la division 2 pour la dernière place en division 1. À la fin de la saison, les clubs de Sheffield United, Charlton Athletic et Watford FC sont relégués en deuxième division. Ils sont remplacés par Sunderland AFC, Birmingham City et Derby County après play-off.

L'attaquant ivoirien Didier Drogba, de Chelsea FC, remporte le titre de meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations.

Les 20 clubs participants

Les grandes dates de la saison 
19 août : ouverture de la saison du Premiership avec le match Sheffield United-Liverpool au Bramall Lane.

17 septembre : Arsenal va s'imposer 1 but à 0 à Old Trafford contre Manchester United, faisant ainsi chuter pour la première fois de la saison le leader mancunien.

6 mai : Après le match nul entre Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium, Manchester United est sacré champion d'Angleterre pour la saison 2006-2007, pour la  de son histoire.

Classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Les résultats

Voir aussi 
 Championnat d'Angleterre de football

2006-2007
Championnat Angleterre Football 2006-2007 D1
Championnat Angleterre Football 2006-2007 D1
Angleterre D1